A Câmara Municipal de Palmácia é o órgão legislativo do município de Palmácia. Atualmente é formada por nove vereadores.

Legislaturas

Ligações externas 
 Câmara Municipal(site oficial)

Política de Palmácia
Palmácia